La Liga 2012-13 (eller Primera Division) var den 82. sæson i La Liga, som er den højst rangerede spanske fodboldliga.

Tabel

Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 74%; text-align:center;"
! rowspan=2 width="76"|Team \ Round
! align=center|1 !! align=center|2 !! align=center|3 !! align=center|4 !! align=center|5 !! align=center|6 !! align=center|7 !! align=center|8 !! align=center|9 !! align=center|10 !! align=center|11 !! align=center|12 !! align=center|13 !! align=center|14 !! align=center|15 !! align=center|16 !! align=center|17 !! align=center|18 !! align=center|19 !! align=center|20 !! align=center|21 !! align=center|22 !! align=center|23 !! align=center|24 !! align=center|25 !! align=center|26 !! align=center|27 !! align=center|28 !! align=center|29 !! align=center|30 !! align=center|31 !! align=center|32 !! align=center|33 !! align=center|34 !! align=center|35 !! align=center|36 !! align=center|37 !! align=center|38
|-
! align=center height="20"| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center|
|- align=center
|align=left| ||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1||style="background:gold"|1
|- align=center
|align=left| ||9||14||9||12||7||style="background:#BBEBFF"|6||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2
|- align=center
|align=left| ||9||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3
|- align=center
|align=left| ||style="background:#FFCCCC"|20||12||16||10||14||8||13||15||14||17||13||9||12||9||9||9||style="background:#BBEBFF"|7||9||9||9||9||8||style="background:#BBEBFF"|7||style="background:#97DEFF"|6||style="background:#97DEFF"|6||style="background:#97DEFF"|6||style="background:#E8FFD8"|5||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#79BDFF"|5||style="background:#E8FFD8"|4
|- align=center
|align=left| ||12||13||17||11||15||10||14||9||11||9||9||8||11||12||10||11||9||8||style="background:#BBEBFF"|7||style="background:#BBEBFF"|7||style="background:#BBEBFF"|7||style="background:#97DEFF"|6||style="background:#E8FFD8"|5||style="background:#E8FFD8"|5||style="background:#E8FFD8"|5||style="background:#E8FFD8"|5||style="background:#BBEBFF"|7||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#97DEFF"|6||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#97DEFF"|6||style="background:#79BDFF"|5||style="background:#79BDFF"|6||style="background:#79BDFF"|5||style="background:#79BDFF"|5||style="background:#79BDFF"|5||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#79BDFF"|5
|- align=center
|align=left| ||style="background:#BBEBFF"|6||8||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#E8FFD8"|4||4||4||5||5||4||4||4||4||4||4||4||6||5||6||5||6||5||6||6||6||6||6
|- align=center
|align=left| ||style="background:#D0F0C0"|2||9||13||8||style="background:#BBEBFF"|6||9||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#BBEBFF"|6||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#BBEBFF"|6||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#E8FFD8"|5||style="background:#E8FFD8"|5||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#E8FFD8"|5||style="background:#E8FFD8"|5||8||8||style="background:#BBEBFF"|7||style="background:#BBEBFF"|7||style="background:#97DEFF"|6||style="background:#BBEBFF"|7||style="background:#BBEBFF"|7||style="background:#BBEBFF"|7||style="background:#BBEBFF"|7||style="background:#97DEFF"|7||style="background:#97DEFF"|7||style="background:#97DEFF"|7||style="background:#97DEFF"|7||style="background:#97DEFF"|7||style="background:#97DEFF"|7||style="background:#97DEFF"|7
|- align=center
|align=left| ||7||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#BBEBFF"|6||8||13||10||12||15||11||7||11||8||10||13||10||8||style="background:#BBEBFF"|7||style="background:#97DEFF"|6||style="background:#97DEFF"|6||style="background:#97DEFF"|6||style="background:#BBEBFF"|7||style="background:#97DEFF"|6||style="background:#BBEBFF"|7||8||9||8||9||9||9||9||style="background:#BBEBFF"|8||style="background:#BBEBFF"|8||10||10||8||8||8
|- align=center
|align=left| ||style="background:#97DEFF"|5||7||8||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#E8FFD8"|4||7||style="background:#97DEFF"|5||7||7||10||7||10||11||11||13||14||12||12||12||11||11||11||10||12||10||12||10||11||10||10||11||10||9||style="background:#BBEBFF"|8||style="background:#BBEBFF"|9||style="background:#BBEBFF"|9||style="background:#BBEBFF"|9
|- align=center
|align=left| ||14||10||10||13||17||11||9||11||8||10||14||10||7||style="background:#BBEBFF"|6||7||7||10||10||11||11||12||12||12||11||9||8||9||8||8||8||8||9||9||style="background:#BBEBFF"|8||9||10||10||10
|- align=center
|align=left| ||11||16||11||14||9||12||11||7||style="background:#BBEBFF"|6||style="background:#BBEBFF"|6||style="background:#BBEBFF"|6||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#BBEBFF"|6||8||style="background:#BBEBFF"|6||style="background:#BBEBFF"|6||style="background:#97DEFF"|6||style="background:#97DEFF"|6||8||8||8||9||9||9||10||11||10||11||10||11||12||12||13||12||13||14||11||11
|- align=center
|align=left| ||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|20||15||15||16||style="background:#FFCCCC"|18||16||17||16||14||12||14||14||15||14||12||13||14||14|14||14||13||13||15||15||16||14||14||14||13||13||14||14||14||14||14||12||13||12
|- align=center
|align=left| ||13||17||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||16||15||15||14||13||12||13||13||13||13||12||12||11||10||11||11||11||11||12||13
|- align=center
|align=left| ||8||style="background:#D0F0C0"|2||style="background:#BBEBFF"|6||9||13||7||8||10||10||8||8||12||9||7||8||8||11||11||10||10||10||10||10||13||11||12||11||12||14||14||13||13||12||13||12||13||14||14
|- align=center
|align=left| ||15||15||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||17||15||16||17||style="background:#FFCCCC"|19||16||17||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||17||15||17||17||16||17||16||14||14||15||16||16||16||16||16||17||17||16||15||16||15||15||15
|- align=center
|align=left| ||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||16||16||16||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||17||17||16||14||15||15||15||15||15||15||15||15||17||15||16||16||16
|- align=center
|align=left| ||16||style="background:#FFCCCC"|18||12||16||11||14||12||13||13||15||17||16||15||14||15||15||17||15||15||17||16||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|18||17
|- align=center
|align=left| ||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#BBEBFF"|6||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#E8FFD8"|4||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#97DEFF"|5||style="background:#BBEBFF"|6||8||12||13||15||15||16||17||17||style="background:#FFCCCC"|18||16||16||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|18
|- align=center
|align=left| ||style="background:#D0F0C0"|3||style="background:#97DEFF"|5||7||7||10||16||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||16||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||17||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|18||16||16||17||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|18||17||17||style="background:#FFCCCC"|19
|- align=center
|align=left| ||16||11||14||17||12||15||17||14||9||12||11||13||13||13||12||14||12||13||13||13||14||15||16||17||17||17||17||17||17||17||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|20||style="background:#FFCCCC"|19||16||17||style="background:#FFCCCC"|18||style="background:#FFCCCC"|19||style="background:#FFCCCC"|20

Resultater

Sæsongstatistik

Topscorere

Assist 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
!Rank
!Spiller
!Klub
!Assister
|-
|1
|align="left"| Andrés Iniesta
|align="left"|Barcelona
|16
|-
|2
|align="left"| Mesut Özil
|align="left"|Real Madrid
|13
|-
|3
|align="left"| Lionel Messi
|align="left"|Barcelona
|12
|-
|rowspan="2"|4
|align="left"| Karim Benzema
|align="left"|Real Madrid
|11
|-
|align="left"| Cesc Fàbregas
|align="left"|Barcelona
|11
|-
|rowspan="3"|6
|align="left"| Koke
|align="left"|Atlético Madrid
|10
|-
|align="left"| Ivan Rakitić
|align="left"|Sevilla
|10
|-
|align="left"| Cristiano Ronaldo
|align="left"|Real Madrid
|10
|-
|rowspan="3"|9
|align="left"| Alexis Sánchez
|align="left"|Barcelona
|9
|-
|align="left"| Ibai Gómez
|align="left"|Athletic Bilbao
|9
|-
|align="left"| Carlos Vela
|align="left"|Real Sociedad
|9
|-
|rowspan="3"|12
|align="left"| Xavi Hernández
|align="left"|Barcelona
|8
|-
|align="left"| Beñat
|align="left"|Betis
|8
|-
|align="left"| Juan Carlos Valerón
|align="left"|Deportivo de La Coruña
|8
|-

Etableret i 1929
Sæsoner i La Liga